Deuticke steht für:

 Deuticke Verlag

Deuticke ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Joachim Deuticke (1898–1976), deutscher Chemiker, Mediziner und Hochschullehrer